Jean Spautz (1930), homme politique luxembourgeois ;
 Marc Spautz (1963), homme politique luxembourgeois ;
 Vera Spautz (1963), femme politique luxembourgeoise.